Erbiceanu:
 Constantin Erbiceanu
 Vespasian Erbiceanu

Veyi și 
 Erbiceni

Nume de familie românești